Schwäche steht für:
 allgemeine Schwäche, körperlicher Abbau, siehe Unwohlsein und Ermüdung
 Schwächegefühl, Kraftlosigkeit, siehe Asthenie
 Faible, „die schwache Seite“, eine Vorliebe oder Neigung

Siehe auch:
 Schwächeanfall (medizinisch Synkope)
 Schwächezone (Erdkruste)
 Ich-Schwäche (Psychoanalyse)
 Schwach (Begriffsklärung)
 Schwachstelle (Begriffsklärung)
 Mangel (Qualität)